Седмо Светско првенство у одбојци за жене 1974. је одржано у Мексику од 13. до 27. октобра 1974.

Учесници 
На светско првенство су учествовале 23 репрезентације.

Формат такмичења 
Формат такмичења се састојао из три круга (први, други и завршни круг). У , 23 репрезентација је било подељено у 6 група (у пет група по четири екипе и једна група са три екипе). У групама се играло по Бергеровом систему. Све екипе су се пласирале у други круг.
У  креирано је шест нових група, три групе са по четири екипе учествовале су за пласман од 1.-12. места (Групе И, Г, Х), а три групе (две групе са по четири екипе и једна група са три екипе) учествовале су за пласман од 13.-23. места (групе Л, М, Н). У групама се играло по Бергеровом систему. Све екипе су оствариле пласман у завршном кругу.
У , креиране су четири групе (од 1.-6. места, од 7.-12. места, од 13.-18. места и од 19.-23. места), тимови су били распоређени у зависности од пласмана у Другом кругу (по две првопласиране екипе из група И, Г и Х су биле смештене у групу од 1.-6. места а трећепласирани и четвртопласирани у групу од 7.-12. места, по две првопласиране екипе из група Л, М и Н су биле смештене у групу од 13.-18. места, а трећепласиране и четвртопласиране екипе у групу од 19.-23. места). Коначни пласман екипа је одређен по Бергеровом систему.

Први круг

Група А - Гвадалахара

Група Б – Мексико Сити

Група Ц - Монтереј

Група Д - Тихуана

Група Е - Пуебла

Група Ф- Толука

Други круг

1.-12. место

Група Г - Гвадалахара

Група Х - Монтереј

Група И - Тихуана

13.-23. место

Група Л – Мексико Сити

Група М - Пуебла

Група Н - Толука

Група од 19.-23. место – Мексико Сити

Група од 13.-18. места - Пуебла

Завршни круг

Група од 7.-12. места - Монтереј

Група од 1.-6. места - Гвадалахара

Коначан пласман

Види још 
 Светско првенство у одбојци 1974.

Спољашње везе 

 fivb резултати

Светска првенства у одбојци за жене
Одбојка у 1974.